L' Association Professionnelle des Chroniqueurs et Informateurs de la Gastronomie et du Vin (APCIG) est une association qui rassemble près de , critiques, pigistes, auteurs et autres professionnels traitant régulièrement de la gastronomie, de l’agro-alimentaire ou du vin dans la presse, l’édition, à la radio, à la télévision ou sur internet.

Historique 
Cette association est fondée en 1954 sous la présidence d'honneur de Maurice-Edmond Sailland, dit Curnonsky, prince élu des gastronomes, avec à ses côtés les membres fondateurs : Marcel E. Grancher, Francis Amunategui, Simon Arbellot, Henry Clos-Jouve, Robert Courtine, Hervé de Peslouan, et Georges Prade.

Conseil d'Administration 

Co-Présidents : Manuel Mariani, Rémi Dechambre

Vice-Présidents : Jean-Yves Laurent-Lefèvre, Roland Escaig, François Collombet

Président d'Honneur : Jean-Claude Mariani

Secrétaire Général : Fred Ricou

Trésorière Générale et Présidente d'Honneur : Claire Delbos

Secrétaire Général Adjoint : Jacques Vivet

Trésorière Générale Adjointe : Laurence Gounel

Administrateurs : Philippe Boé, Thierry Bourgeon, Patrick Flet

Association 
Au fil des époques les membres émérites furent Jean Didier, Jean Arnaboldi, Guy de Toulouse-Lautrec, Georges Bateau, Pierre Béarn, Paul Corcellet, Georges Evrard, Jean Gauthier, ou Jean Lombard.

 les membres de cette association, coprésidée par Rémi Dechambre et Manuel Mariani, sont entre autres Michèle Barrière, Jean-François Bazin, Michel Bettane, Philippe Boé, Jean-Marcel Bouguereau, Thierry Bourgeon, Gilles Brochard, Bernard Burtschy, Pierre-Yves Chupin, Marianne Comolli, Philippe Couderc, Claire Delbos, Thierry Desseauve, Michel Dovaz, Damien Duquesne, Roland Escaig, Vincent Ferniot, Claude Lebey, Pierre-Brice Lebrun, Périco Légasse, Nadine Lemoine, Jean Lenoir, Evelyne Malnic, Manuel Mariani, Philippe Maurange, Caroline Mignot, Jean-Sébastien Petitdemange, Hélène Piot, Michel Piot, Gilles Pudlowski, Nicolas de Rabaudy, Véronique Raisin, Jean-Claude Ribaut, Jacky Rigaux, François Roboth, Raoul Salama, Denis Saverot, Kilien Stengel, Jacqueline Ury, Blandine Vié, Jacques Vivet...

Le prix Curnonsky 
Depuis 1978, l'APCIG décerne chaque année un prix d'excellence en termes de critiques et journalisme gastronomique ou d'ouvrage gastronomique de valeur. Depuis sa création ce prix a été attribué entre autres à François-Régis Gaudry, Jean-Luc Petitrenaud, Anne Hudson, Pierre Androuët, Stéphane Collaro, Philippe Faure-Brac, Philippe Boé,  Caroline Mignot, Vincent Ferniot, Philippe Toinard,  Colette Monsat...

Bibliographie 
 Les Critiques aux fourneaux, au profit des Restos du Cœur, Éditions Quatre chemins, 2008  primé Gourmand World Cookbook Awards 2009, categorie Livre caritatif.
 Annuaire annuel de l'APCIG

Notes et références

Liens externes 
 

Association ou organisme lié à la gastronomie en France
Organisme fondé en 1954
Institution en France
Organisation de la filière vitivinicole
Guide d'achat du vin
Vin et cuisine
Revue de la vigne et du vin